Halowe Mistrzostwa Portugalii w Lekkoatletyce 2012 – halowe zawody lekkoatletyczne rozegrane w Espinho 18 i 19 lutego.

W zawodach wzięli udział także zawodnicy z Ukrainy, Argentyny, Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Republiki Zielonego Przylądka i Nigerii.

Zwyciężczyni konkursu trójskoku – Patrícia Mamona ustanowiła wynikiem 13,94 m rekord Portugalii. Drugi zawodnik konkursu pchnięcia kulą – Argentyńczyk Germán Lauro ustanowił wynikiem 19,89 rekord swojego kraju w tej konkurencji.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 

2012 w lekkoatletyce
2012 w Portugalii
Portugalia 2012
Mistrzostwa Portugalii w lekkoatletyce